Начез има више значења:
 Начез (Луизијана)
 Начез (Мисисипи)